2007 год (продлен на 2008 год) был объявлен Международным Годом дельфина Организацией Объединённых Наций и Программой ООН по окружающей среде.

Конвенция по сохранению мигрирующих видов ООН, в сотрудничестве с её специализированными соглашениями по сохранению дельфинов ACCOBAMS и ASCOBANS, а также Обществом сохранения китов и дельфинов предложили сделать 2007 год «Годом дельфина».

Дельфины 
Дельфины — это находящиеся под угрозой исчезновения морские млекопитающие, имеющие важнейшее значение для истории и культуры человечества. Дельфины обитают в океанах и реках и подвергаются различным опасностям. Для выживания им необходимы чистые океаны и охраняемые территории.

Всего существует около 40 подвидов дельфинов, и они являются важнейшими индикаторами для экосистем, в которых они обитают. Океан, в котором хорошо себя чувствуют дельфины, также пригоден для всех других живых организмов.

Год дельфина — это часть программы ООН «Декада Образования для Устойчивого Развития». Также эта инициатива вносит вклад в снижение потерь живой природы к 2010 году, которую поставили себе правительства различных стран в рамках ООН.

Кампания 
Организация Объединённых Наций, Правительства заинтересованных государств, межправительственные организации, Общественная организация и частный сектор (например TUI) вместе занимаются общим делом — защитой дельфинов.

Одним из важных аспектов в сохранении дельфинов является повышение общественного мнения об этих животных, информационное обеспечение принимающих решения лиц и вовлечение местных жителей в их защиту и охрану.
Основная цель кампании — просвещение и повышение заинтересованности людей. Деятельность в области просвещения направлена в основном на детей, и задействует большое количество учебников, брошюр, постеров и других материалов, распространяемых в школах и среди юных путешественников (например, с помощью партнеров в TUI). Задействованные в кампании общественные организации также играют важную роль в распространении информации о затруднительном положении дельфинов.

Некоторые выдающиеся шаги предпринимались отдельными активистами, как, например, молодой учитель из города Мумбаи, Индия, посетил школы своего города, распространив идеи сохранения дельфинов среди 3000 школьников, их преподавателей и семей. Партнеры Года дельфина спонсировали его образовательными материалами и призами для особо заинтересованных и активных детей.

Кения является одной из наиболее активных стран, принимающих участие в проекте. Там проводится большое количество образовательных мероприятий, патрулирование Защищенных Морских Зон, обмен старых рыболовных снастей на новые-безопасные для дельфинов, и многие другие события.

На веб-сайте проекта размещена информация о более чем 40 видах дельфинов и о особо выдающихся событиях Года дельфина в 2007—2008 годах. Более подробная информация о деятельности и достижениях Года дельфина размещена на веб-сайте

Покровители и представители 
Официальный покровитель Года дельфина — это князь Монако Альбер II, который официально открыл его 17 сентября 2006 года. На церемонии открытия князь произнес следующую речь: «Год дельфина дает мне возможность подтвердить мою приверженность защите и сохранению морского биоразнообразия. С помощью этого проекта мы можем попытаться спасти этих обаятельных морских млекопитающих, находящихся на грани вымирания».

У Года дельфина есть также несколько представителей, среди которых знаменитые пловцы и моряки, а также автор книги «В защиты дельфинов», освещающей разнообразие и различные аспекты поведения и образа жизни дельфинов. В книге дается определение понятия «индивидуальность» и его значение для определения индивидуальности дельфинов, а также их моральных прав, следующих из этого определения. Книга написана профессором Томасом Уайтом.

Партнеры Года дельфина 
 Программа ООН по окружающей среде
 Боннская Конвенция
 Немецкий Туристический Концерн TUI
 ACCOBAMS
 ASCOBANS
 ЮНЕСКО

Также по теме 
 Международные годы ООН

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Года Дельфина
 Официальный веб-сайт партнера Года Дельфина TUI
 Официальный веб-сайт Года Планеты Земля
 Праздники ООН
 Официальный веб-сайт Общества Сохранения Китов и Дельфинов

Международные годы ООН
Зубатые киты
Китообразные
2007 год
2008 год